Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaime Oncins e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Mariano Hood e Sebastián Prieto 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jaime Oncins /  Daniel Orsanic (Campioni)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (finale)

 Pablo Albano /  Diego del Río (semifinali)
 Ota Fukárek /  Cristiano Testa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1999